tobaccoland wird von folgenden Unternehmen als Teil der Firma verwendet:
 Tobaccoland Großhandelsgesellschaft mbH & Co. KG
 Tobaccoland Automatengesellschaft mbH & Co. KG
 Tobaccoland Österreich